„Петимата от РМС“ е български 5-сериен телевизионен игрален филм (драма) от 1977 година на режисьора Владислав Икономов, по сценарий на Славчо Дудов и Владислав Икономов. Оператор е Крум Крумов. Музиката във филма е композирана от Кирил Цибулка.

Серии 
 1. серия – „Пролог“ – 62 минути
 2. серия – 65 минути
 3. серия – 65 минути
 4. серия – 68 минути
 5. серия – 64 минути .

Актьорски състав

Източници

Външни препратки 
 
 

Български исторически филми
Български филми
Български сериали
Български филми от 1977 година
Филми от 1977 година
Филми на Владислав Икономов

Комунистическа пропаганда